Tunja kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tuntja Nechri, vattendrag, Chaskovo,

Colombia 

 Tunja, kommun, Boyacá, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar